Taurus (Таурус; Телец; вол):

 Taurus — латинское название зодиакального созвездия Телец и соответствующего знака зодиака.
 Taurus (Тавр) — прозвище (когномен), некогда распространённое в Древнем Риме, например: Флавий Тавр (консул 361 года).

Транспортные аппараты
 Таурус — четырёхступенчатая твердотопливная космическая ракета-носитель.
 Taurus II — прежнее название одноразовой ракеты-носителя «Антарес».
 Ford Taurus — автомобиль производства Ford Motor Company, США.
 Ford Taurus X — 6-7-местный полноразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Ford Motor Company в США.
 KEPD-150/350 TAURUS — крылатая ракета.

Стрелковое оружие
 Taurus LOM-13 — травматический револьвер бразильской компании , разработанный по заказу «РоссИмпортОружие» специально для России.
 Taurus Raging Bull — револьвер, созданный бразильской компанией .

Другое
 «Таурус» — ежегодная премия Мировой академии каскадёров.

См. также 
 Bos taurus (значения)
 Тавр (значения)
 Таурас (значения)